

Молодечненский район 

 Литература 
  Мінская вобласць. Кн. 3
 

Молодечненский район
Населённые пункты Молодечненского района